Hôtel de Bourgogne, ancienne résidence des ducs de Bourgogne à Paris ; il a abrité l'un des principaux théâtres parisiens du XVIIe au XVIIIe siècle
 Hôtel de Bourgogne, siège du gouvernement luxembourgeois et du ministère d'État depuis 1975.